Według państwowego rejestru nazw geograficznych 2 wzgórza w Polsce mają nazwę Wzgórze Katedralne: 
 Wzgórze Katedralne – w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, we Fromborku,
 Wzgórze Katedralne – w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w Sandomierzu.

Charakter wzgórza katedralnego mają w Polsce ponadto:
 Wzgórze Lecha – w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieński, w Gnieźnie,
 Wawel – w woj. małopolskim, w Krakowie.